Stars steht für:
 Stars, eine kanadische Indie-Popband
 Stars (Hear-’n-Aid-Lied), ein Lied des Benefiz-Musikprojektes Hear ’n Aid
 Stars (Roxette-Lied), ein Lied von Roxette
 Stars (Film), deutscher Dokumentarfilm von Jürgen Böttcher
 Dallas Stars, NHL-Team
 San Antonio Stars, WNBA-Team
 Surface-to-air recovery system, militärisches System zur Aufnahme von Personen am Boden durch ein Flugzeug

Stars ist der Familienname folgender Personen:
 Hauke Stars (* 1967), deutsche Managerin
 Jürgen Stars (* 1948), deutscher Fußballtorwart

STARS steht für:
 STARS, Strategic Target System, amerikanische Rakete zur Zieldarstellung

Siehe auch:
 Stars!, Computer-Strategiespiel
 Stars of Jazz, US-amerikanische Fernsehserie

Abkürzung